Чилкваутла има више значења:

 Општина Чилкваутла (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Чилкваутла (Чилкваутла, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику